

Astronomia 
 Archimedes – cratere lunare
 3600 Archimedes – asteroide scoperto nel 1978
 Archimedes – catena montuosa lunare

Altro 
 Archimedes – computer del 1987–1994
 Archimedes – programma di CAD
 SS Archimedes – nave a vapore del 1839